John Wesley Harding (album), een muziekalbum uit 1967 van Bob Dylan
 John Wesley Hardin, een Amerikaanse pistoolheld uit de negentiende eeuw, bezongen door Dylan op bovengenoemd album
 John Wesley Harding (zanger), een Engels zanger